Натуральне число 268
 268 рік до нашої ери
 268 рік нашої ери